Парные задние мозговые артерии — левая и правая — это артерии, которые кровоснабжают заднюю часть головного мозга у человека (теменную долю конечного мозга) и формируют часть Виллизиева круга. Задняя мозговая артерия каждой стороны находится возле пересечения соответствующей задней соединительной артерии c основной артерией. Каждая из двух задних мозговых артерий соединяется с соответствующей средней мозговой артерией и с соответствующей внутренней сонной артерией при помощи соответствующей задней соединительной артерии.

Эмбриональное развитие

Структура 
Ветви задней мозговой артерии подразделяются на два набора ветвей, ганглионарные ветви (кровоснабжающие таламус, стенки третьего желудочка мозга и другие глубоко лежащие структуры головного мозга) и кортикальные, или корковые, ветви (кровоснабжающие задние области коры больших полушарий головного мозга).

Центральные ветви 
См. также Артерия Першерона 
Эти ветви известны также как проникающие ветви задней мозговой артерии:
 Таламо-проникающие и таламо-коленчатые артерии, также называемые заднемедиальными ганглионарными артериями или постеромедиальными ганглионарными артериями — это группа небольших артерий, которые отходят непосредственно от начала задней мозговой артерии. Эти небольшие артерии, вместе с аналогичными небольшими артериями, ответвляющимися от задней соединительной артерии, проникают сквозь заднюю продырявленную субстанцию, и кровоснабжают медиальную поверхность таламуса, а также стенки третьего желудочка головного мозга.
 Проникающие артерии ножек мозга, иначе называемые постеро-латеральными ганглионарными артериями, или заднебоковыми ганглионарными артериями — это группа небольших артерий, которые ответвляются от задней мозговой артерии после того, как она оборачивается вокруг ножек мозга. Эти ветви снабжают ножки мозга и значительную часть таламуса.

Задние артерии сосудистого сплетения 
Задние артерии сосудистого сплетения не следует путать с передней артерией сосудистого сплетения.

Задние артерии сосудистого сплетения являются ветвями задней мозговой артерии. Иногда их вместе называют «задней артерией сосудистого сплетения», хотя это некорректно — их на самом деле несколько.
 Медиальные задние ворсинчатые артерии, или медиальные задние артерии сосудистого сплетения: проходят впереди под валиком мозолистого тела, и кровоснабжают сосудистую основу третьего желудочка головного мозга, а также сосудистое сплетение третьего желудочка.
 Латеральные задние ворсинчатые артерии, или латеральные задние артерии сосудистого сплетения: небольшие артерии, кровоснабжающие ножки мозга, свод мозга (форникс), таламус, хвостатое ядро, а также сосудистые сплетения боковых желудочков головного мозга.

Корковые ветви

Клиническое значение

Инсульт

Периферическая территория

Центральная территория

См. также 
 Виллизиев круг
 Задняя соединительная артерия
 Передняя мозговая артерия

Дополнительные изображения

Источники

Дополнительные ссылки 

  — Инфаркт задней мозговой артерии
 
 Обзор
 Ангиография головного мозга на сайте Университета штата Нью-Йорк
 Диаграмма
 Кровоснабжение головного мозга

Артерии Виллизиева круга